Orthoceras är ett släkte av orkidéer. Orthoceras ingår i familjen orkidéer. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Orkidéer
Orthoceras

en:Orthoceras
fi:Oikosarvet